Le lycée Émile-Zola est un établissement français d'enseignement secondaire et supérieur public d’Aix-en-Provence, accueillant un lycée d’enseignement général et technologique, un lycée professionnel (LP) et plusieurs sections de BTS.

Il porte le nom de l’écrivain Émile Zola.

Lycée d'enseignement général et technologique

Baccalauréat 
Ce lycée prépare au diplôme du baccalauréat, pour les séries générales et technologiques :
 Bac littéraire (L)
 Bac économique et social (ES)
 Bac scientifique (S)
 Baccalauréat sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
 Baccalauréat sciences et technologies de la gestion (STMG)

BTS 
 BTS comptabilité et gestion des organisations (CGO)
 BTS assistant manager
 BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen
 BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

Brevet 
 Le Brevet d'initiation Aéronautique

Classement du lycée 
C’est un des lycées les plus petits d'Aix-en-provence, ayant 800 élèves au total. 
En 2015, le lycée se classe  sur 77 au niveau départemental en termes de qualité d'enseignement, et  au niveau national. Le classement s'établit sur trois critères : le taux de réussite au bac, la proportion d'élèves de première qui obtient le baccalauréat en ayant fait les deux dernières années de leur scolarité dans l'établissement, et la valeur ajoutée (calculée à partir de l'origine sociale des élèves, de leur âge et de leurs résultats au diplôme national du brevet).

Lycée professionnel

Diplômes préparés 
 BEP Carrières sanitaires et sociales (CSS)
 BAC PRO Services de proximité et vie locale (SPVL)
 BAC PRO Accompagnement soins et services à la personne (option B « en structure ») (à partir de la rentrée 2011)
 BAC PRO Gestion Administration

Diplômes 
 Baccalauréat général et technologique
 Baccalauréat professionnel
 Brevet de technicien supérieur
 Brevet d'initiation aéronautique
 Bachibac (obtention du bac et du Bachillerato)

Langues proposées 
Langues vivantes :
 Anglais (LV1, LV2)
 Allemand (LV1, LV2)
 Espagnol (LV2, LV3)
 Italien (LV2, LV3)
 Chinois (LV2, LV3)
Langue ancienne :
 Latin

Option facultative 
 Théâtre

Prochainement étudiés 
 Bac pro « Gestion administration »
 Section européenne « Gestion administration »

Résultats aux examens

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel des lycées Émile-Zola

Lycée dans les Bouches-du-Rhône
Enseignement à Aix-en-Provence
Émile Zola